Соревнования по футболу на Дальневосточных играх 1923 прошли с 22 по 24 мая в японском городе Осака. Участниками турнира были три сборные — Китайская Республика, Филиппины и Япония. Победителем в пятый раз подряд стала сборная Китайской Республики.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Источники

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com 

Футбол на Дальневосточных играх